O Campeonato Português de Andebol Masculino (Seniores) de 1995/96 foi a 44ª edicão, competição organizada pela Federação de Andebol de Portugal. O ABC de Braga conquistou o seu 7º Título. (2º consecutivo - BIcampeão).

CN Classificação

Referências

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Categoria:%C3%89pocas_do_Andebol

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Andebol_1995/96

Campeonato Português de Andebol
Andebol de 1995 em Portugal
Andebol de 1996 em Portugal